Профессиональная футбольная лига (Высшая лига) 2016 () — 25-й чемпионат Узбекистана по футболу. В турнире выступали 16 клубов. Чемпионат начался в марте и завершился в конце ноября 2016 года. Жеребьевка состоялась в декабре 2015 года.

Участники

Географическое расположение команд

Турнирная таблица 

*

 с клуба «Шуртан» (Гузар) было снято 3 очка

Переходный матч 
Переходный матч за место в высшей лиге между второй командой первой лиги и 15-й командой высшей лиги

Результаты матчей

Лучшие бомбардиры

Примечания

См. также 
 Первая лига Узбекистана 2016
 Вторая лига Узбекистана 2016
 Кубок Узбекистана 2016

2016
Узбекистан
Спорт в Узбекистане в 2016 году